Talitha steht für:

 Talitha (Vorname), ein weiblicher Vorname
 Talitha Kumi, eine Schule im palästinensischen Autonomiegebiet
 Magdalenenasyl „Talitha kumi“, ein ehemaliger Teil der Diakonissenanstalt Bethesda in Radebeul
 Talitha (Stern) bzw. Talitha Borealis (historischer Eigenname des Sterns Iota Ursae Majoris)
 Talitha Australis, historischer Eigenname des Sterns Kappa Ursae Majoris